Ґрабен — тектонічна форма порушення залягання гірських порід
 Грабен Оттава-Боннешере — давня рифтова долина, Канада

Грабен (Відень) — вулиця у Відні

Грабен (Баварія) — громада в Німеччині, федеральна земля Баварія
 Грабен-Нойдорф — громада в Німеччині

Грабен (Рибниця) —

Грабен — громада в кантоні Берн